Шугар Гроув има више значења:
 Шугар Гроув (Вирџинија)
 Шугар Гроув (Илиноис)
 Шугар Гроув (Охајо)
 Шугар Гроув (Пенсилванија)